Thomas Cooke ist der Name folgender Personen:

* Thomas Cooke (Schriftsteller) (1703–1756), englischer Autor und Übersetzer
 Thomas Cooke (Fußballspieler) (1885–1965), US-amerikanischer Fußballspieler 
 Thomas B. Cooke (1778–1853), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Thomas Cook (Begriffsklärung)